Провинция Сеговия () входит в автономное сообщество Кастилия-Леон и включает в себя 209 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Провинция Сеговия занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Сеговия, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Сеговии — Куэльяр (348,66 км²), а самый маленький — Вентосилья-и-Техадилья (5,98 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Сеговия, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Сеговия указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абадес
 2 — Адрада-де-Пирон
 3 — Адрадос
 4 — Агилафуэнте
 5 — Альконада-де-Мадеруэло
 6 — Альдеа-Реаль
 7 — Альдеалькорво
 8 — Альдеаленгва-де-Педраса
 9 — Альдеаленгва-де-Санта-Мария
 10 — Альдеануэва-де-ла-Серресуэла
 11 — Альдеануэва-дель-Кодональ
 12 — Альдеасония
 13 — Альдеорно
 14 — Альдеуэла-дель-Кодональ
 15 — Альдеонте
 16 — Аная
 17 — Анье
 18 — Арауэтес
 19 — Арконес
 20 — Аревалильо-де-Сега
 21 — Армуния
 22 — Айльон
 23 — Барболья
 24 — Басардилья
 25 — Берсиаль
 26 — Берсимуэль
 27 — Бернардос
 28 — Бернуй-де-Поррерос
 29 — Босегильяс
 30 — Брьева
 31 — Кабальяр
 32 — Кабаньяс-де-Полендос
 33 — Кабесуэла
 34 — Калабасас-де-Фуэнтидуэния
 35 — Кампо-де-Сан-Педро
 36 — Канталехо
 37 — Кантимпалос
 38 — Карбонеро-эль-Майор
 39 — Карраскаль-дель-Рио
 40 — Касла
 41 — Кастильехо-де-Меслеон
 42 — Кастро-де-Фуэнтидуэния
 43 — Кастрохимено
 44 — Кастросерна-де-Абахо
 45 — Кастросеррасин
 46 — Седильо-де-ла-Торре
 47 — Сересо-де-Абахо
 48 — Сересо-де-Арриба
 49 — Чанье
 50 — Сильеруэло-де-Сан-Мамес
 51 — Кобос-де-Фуэнтидуэния
 52 — Кодорнис
 53 — Кольядо-Эрмосо
 54 — Кондадо-де-Кастильново
 55 — Корраль-де-Айльон
 56 — Косуэлос-де-Фуэнтидуэния
 57 — Кубильо
 58 — Куэльяр
 59 — Куэвас-де-Прованко
 60 — Доминго-Гарсиа
 61 — Донхьерро
 62 — Дуруэло
 63 — Эль-Эспинар
 64 — Энсинас
 65 — Энсинильяс
 66 — Эскалона-дель-Прадо
 67 — Эскарабахоса-де-Кабесас
 68 — Эскобар-де-Полендос
 69 — Эспирдо
 70 — Фреснеда-де-Куэльяр
 71 — Фресно-де-Кантеспино
 72 — Фресно-де-ла-Фуэнте
 73 — Фрумалес
 74 — Фуэнте-де-Санта-Крус
 75 — Фуэнте-эль-Ольмо-де-Фуэнтидуэния
 76 — Фуэнте-эль-Ольмо-де-Искар
 77 — Фуэнтепелайо
 78 — Фуэнтепиньель
 79 — Фуэнтерребольо
 80 — Фуэнтесауко-де-Фуэнтидуэния
 81 — Фуэнтесото
 82 — Фуэнтидуэния
 83 — Гальегос
 84 — Гарсильян
 85 — Гомессеррасин
 86 — Грахера
 87 — Онрубиа-де-ла-Куэста
 88 — Онтальбилья
 89 — Онтанарес-де-Эресма
 90 — Итуэро-и-Лама
 91 — Хуаррос-де-Риоморос
 92 — Хуаррос-де-Вольтойя
 93 — Ла-Ластрилья
 94 — Ла-Лоса
 95 — Ла-Матилья
 96 — Лабахос
 97 — Лагуна-де-Контрерас
 98 — Лангилья
 99 — Ластрас-де-Куэльяр
 100 — Ластрас-дель-Посо
 101 — Лос-Уэртос
 102 — Мадеруэло
 103 — Марасолеха
 104 — Марасуэла
 105 — Мартин-Мигель
 106 — Мартин-Муньос-де-ла-Деэса
 107 — Мартин-Муньос-де-лас-Посадас
 108 — Маруган
 109 — Мата-де-Куэльяр
 110 — Матабуэна
 111 — Мельке-де-Серкос
 112 — Мембибре-де-ла-Ос
 113 — Мигеланьес
 114 — Монтехо-де-Аревало
 115 — Монтехо-де-ла-Вега-де-ла-Серресуэла
 116 — Монтеррубио
 117 — Мораль-де-Орнуэс
 118 — Мосонсильо
 119 — Муньопедро
 120 — Муньоверос
 121 — Нава-де-ла-Асунсион
 122 — Навафриа
 123 — Навалилья
 124 — Навальмансано
 125 — Наварес-де-Аюсо
 126 — Наварес-де-Энмедио
 127 — Наварес-де-лас-Куэвас
 128 — Навас-де-Оро
 129 — Навас-де-Риофрио
 130 — Навас-де-Сан-Антонио
 131 — Ньева
 132 — Оломбрада
 133 — Орехана
 134 — Ортигоса-де-Пестаньо
 135 — Ортигоса-дель-Монте
 136 — Отеро-де-Эррерос
 137 — Пахарехос
 138 — Паласуэлос-де-Эресма
 139 — Педраса
 140 — Пелайос-дель-Арройо
 141 — Перосильо
 142 — Пинарехос
 143 — Пинарнегрильо
 144 — Прадалес
 145 — Прадена
 146 — Пуэбла-де-Педраса
 147 — Рапарьегос
 148 — Ребольо
 149 — Ремондо
 150 — Риагвас-де-Сан-Бартоломе
 151 — Риаса
 152 — Рибота
 153 — Риофрио-де-Риаса
 154 — Рода-де-Эресма
 155 — Сакрамениа
 156 — Самбоаль
 157 — Сан-Кристобаль-де-Куэльяр
 158 — Сан-Кристобаль-де-ла-Вега
 159 — Сан-Кристобаль-де-Сеговиа
 160 — Сан-Ильдефонсо
 161 — Сан-Мартин-и-Мудриан
 162 — Сан-Мигель-де-Бернуй
 163 — Сан-Педро-де-Гаильос
 164 — Санчонуньо
 165 — Сангарсиа
 166 — Санта-Мария-ла-Реаль-де-Ньева
 167 — Санта-Марта-дель-Серро
 168 — Сантиусте-де-Педраса
 169 — Сантиусте-де-Сан-Хуан-Баутиста
 170 — Санто-Доминго-де-Пирон
 171 — Санто-Томе-дель-Пуэрто
 172 — Саукильо-де-Кабесас
 173 — Себулькор
 174 — Сеговия
 175 — Сепульведа
 176 — Секера-де-Фресно
 177 — Сотильо
 178 — Сотосальбос
 179 — Табанера-ла-Луэнга
 180 — Толосирио
 181 — Торре-Валь-де-Сан-Педро
 182 — Торреадрада
 183 — Торрекабальерос
 184 — Торресилья-дель-Пинар
 185 — Торрейглесиас
 186 — Трескасас
 187 — Турегано
 188 — Уруэньяс
 189 — Вальдепрадос
 190 — Вальдевакас-де-Монтехо
 191 — Вальдевакас-и-Гихар
 192 — Валье-де-Табладильо
 193 — Вальеладо
 194 — Вальеруэла-де-Педраса
 195 — Вальеруэла-де-Сепульведа
 196 — Вальсека
 197 — Вальтьендас
 198 — Вальверде-дель-Махано
 199 — Вегансонес
 200 — Вегас-де-Матуте
 201 — Вентосилья-и-Техадилья
 202 — Вильякастин
 203 — Вильяверде-де-Искар
 204 — Вильяверде-де-Монтехо
 205 — Вильегильо
 206 — Янгвас-де-Эресма
 207 — Сарсуэла-дель-Монте
 208 — Сарсуэла-дель-Пинар

Примечания

Ссылки 

 
 

Сеговия
Сеговия